Горєв Леонід Миколайович (1939—1999) — український гідрогеолог, гідрохімік, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Горєв Микола Миколайович (1900—1992) — патофізіолог, доктор медичних наук, академік АМН СРСР, засновник Інституту геронтології.
Російські прізвища